CSI: Miami (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie over een forensisch onderzoeksteam in Miami
CSI: Miami (seizoen 1)
CSI: Miami (seizoen 2)
CSI: Miami (seizoen 3)
CSI: Miami (seizoen 4)
CSI: Miami (seizoen 5)
CSI: Miami (seizoen 6)
CSI: Miami (seizoen 7)
CSI: Miami (seizoen 8)
CSI: Miami (seizoen 9)
CSI: Miami (seizoen 10)
CSI: Miami (computerspel), een spel gebaseerd op de gelijknamige televisieserie